Anwar-Moschee bezeichnet folgende Moscheen:

 Anwar-Moschee (Addis Abeba), Äthiopien
 Anwar-Moschee (Lampung), Indonesien
 Anwar-Moschee (Rodgau), Deutschland